Název Trnávka má více míst:
sídlo
 Trnávka (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Trnávka (okres Nový Jičín) – obec v okrese Nový Jičín
 Trnávka (Lipník nad Bečvou) (Lipník nad Bečvou VII-Trnávka) – část města Lipník nad Bečvou v okrese Přerov
 Městečko Trnávka – obec v okrese Svitavy
 Trnávka (okres Trebišov) – východoslovenská obec ve slovenském okrese Trebišov
 Trnávka (Bratislava) – část slovenského hlavního města Bratislavy, v části Ružinov
zámek

 Trnávka (zámek) – Zámek v obci Trnávka v okrese Nový Jičín
vodní tok
 Trnávka (přítok Dolního Dudváhu) – řeka na Slovensku, přítok Dolního Dudváhu
Trnávka (přítok Bečvy) – přítok řeky Bečvy v povodí Moravy
 Trnávka (přítok Dřevnice) – přítok Dřevnice v povodí Moravy
 Trnávka (přítok Lubiny) – přítok Lubiny v povodí Odry
 Trnávka (přítok Hasinského potoka) – přítok Hasinského potoka
 Trnávka (přítok Ondavy) – přítok slovenské řeky Ondavy na východním Slovensku
 Trnávka (přítok Úlibického potoka) – pravostranný přítok Úlibického potoka v okrese Jičín
 Trnávka (umělá slalomová dráha) – slalomový kanál u vesnice Želiv nedaleko Humpolce

vodní nádrž
 Vodní nádrž Trnávka – přehrada poblíž obce Želiv na řece Trnavě

vodní plocha

 Trnávka (Trnávka) – vodní plocha na Morašickém potoce v okres Pardubice

Externí odkazy